Terra Indígena Araribóia — terra indígena en Estado do Maranhão
 Arariboia — líder indígena
 Estação Arariboia — terminal hidroviário de Niterói
 Parque Ararigboia — em Porto Alegre

Desambiguações de prenomes